La bataille de Gondelour, (ou de Cuddalore), désigne plusieurs batailles survenues à proximité de la ville de Gondelour en Inde :
 bataille de Gondelour (1748) pendant la guerre de Succession d'Autriche ;
 bataille de Gondelour (1758) pendant la guerre de Sept Ans ;
 bataille de Gondelour (1782) pendant la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 bataille de Gondelour (1783) pendant la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 siège de Gondelour, pendant la guerre d'indépendance des États-Unis.

Gondelour